Португос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 21 км². Население — 401 человек (на 2010 год). Расстояние — 82 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Pórtugos realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de Pórtugos en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
 Situación de Pórtugos en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

Муниципалитеты Гранады